Bruno Kernen est le nom de deux anciens skieurs suisses :
 Bruno Kernen (né en 1961), dont le meilleur résultat a été  en coupe du monde, en 1983 ;
 Bruno Kernen (né en 1972), champion du monde de descente en 1997 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2006.